Station Blois is een spoorwegstation in de Franse gemeente Blois.

Blois
Blois